Bougault :

Patronyme 
 Alexandre Bougault (1851-1911), photographe et éditeur français
 Georges Bougault (1893-1931), marin et aviateur français
 Laurence Bougault (1970-2018), universitaire, cavalière et voyageuse française
 Louis Loup Étienne Martin Bougault (1768-1826), militaire français

Autres 
 James Bougault, cultivar de rosier